Алекса́ндр Черноива́нов: 
 Черноиванов, Александр Петрович (род. 1979) — российский гандболист, линейный.
 Черноиванов, Александр Сергеевич (1951—2022) — российский тренер по боксу.